

Аллегані — місто, штат Нью-Йорк
 Аллегані — селище, штат Нью-Йорк
 Аллегані Тауншип — селище в окрузі Поттер, штат Пенсільванія